Bedford County kan syfta på:

 Bedford County, Pennsylvania - en countyn i USA
 Bedford County, Tennessee - en countyn i USA
 Bedford County, Virginia - en countyn i USA

Se även
 Bedfordshire - ett grevskap i England